Гошуля́к — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гошуляк Іван Леонідович (*1964) — український історик, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.
 Гошуляк Йосип Григорович (1922–2015) — українсько-канадський співак (бас). Заслужений артист України.